Az Asteridae a zárvatermők egy csoportja. A hagyományos rendszertanok (pl. Cronquist-rendszer, Tahtadzsján-rendszer) a kétszikűek osztályának egy alcsaládjaként tartják számon. Az Angiosperm Phylogeny Group rendszertanaiban, így a legkorszerűbb APG IV-rendszerben is az asterids névvel jelzett kládnak feleltethető meg.

13 rend 100-nál több családjába sorolt mintegy 65 000 faj tartozik ide, mások szerint több mint 90 000.

Becslések szerint a csoport a kréta időszakban jelent meg, 128-107 millió évvel ezelőtt.

Az asterid klád monofiletikus voltát a molekuláris genetikai szintű apomorfiákon (rbcL- és 18S rNDS-szekvenciák) túl morfológiai azonosságok is támogatják. Ilyen az egyrétegű, vastag integumentum (ez a jelleg máshol is előfordul); a vékony falú makrosporangium ('tenuinucellate' állapot). Az endospermium többnyire celluláris, a pollenszemek 3 sejtet tartalmaznak. Többségükre jellemző a lágyszárúság, a forrt párta (ez is előfordul máshol), az egyik porzókör hiánya, a hímnős, rovarporozta virág.

Jellemző másodlagos anyagcseretermékeik az iridoidok, indol- és szteroidalkaloidok, poliacetilének és szeszkviterpén-laktonok.

Rendszerezés 
Az asterids klád kladogramja az APG IV-rendszer szerint:

Az asterids és a rosids kládok együtt alkotják a valódi kétszikűek két legnagyobb csoportját. 
A legtöbb ide tartozó taxon megfelel az 1981-es Cronquist-rendszer Asteridae alosztályának, vagy a korábbi rendszerek Sympetalae Tetracyclicae („forrtszirmú-négykörös”) fejlődési szintjének.

Jegyzetek

Források 
 
 Asterids in Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 7, May 2006.